Куревере () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Куревере — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Куревере — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Куревере — село у волості Кійлі повіту Гар'юмаа.
 Куревере — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Куревере — село у волості Отепяе повіту Валґамаа.